Une révélation est une découverte, une nouvelle vision d'une chose insoupçonnée jusque-là, l'action de « lever le voile » en latin (, de  voile). Une révélation est donc l'action de découvrir, dénoncer, dévoiler.

Religion 
 La révélation est la connaissance qu'une religion affirme tenir de source divine.
 La révélation privée est un mode de révélation dans certaines religions.

Littérature 
 Révélation () est un roman de Stephenie Meyer (2008).
 Révélation est un roman écrit par Karen Traviss et placé dans l'univers Star Wars.

Musique 
 Revelation est un label discographique californien;
 Revelation (Mother Earth), une chanson d'Ozzy Osbourne sortie en 1982;
 Revelation, un album d'Ultravox sorti en 1993;
 Revelation, un album de Journey sorti en 2008;
 Revelation, un album de The Brian Jonestown Massacre sorti en 2014.

Cinéma 
 Révélation (Revelation) est un film américain sorti en 1918 et réalisé par George D. Baker.
 Revelation est le titre original du film américain Le Miracle des roses, sorti en 1924 et réalisé par George D. Baker ; il s'agit du remake de son propre film de 1918.
 Révélation est un film français sorti en 1927 et réalisé par Julien Duvivier.
  est un film américain sorti en 1999 et réalisé par André van Heerden.
  est un film britannique sorti en 2001 et réalisé par Stuart Urban.
 Twilight, chapitres IV et V : Révélation est un film américain en deux parties sorti en 2011 et 2012, réalisé par Bill Condon.

Trois films portent le titre de .

Télévision 
 Révélation (Epiphanies),  épisode de la saison 2 de Battlestar Galactica diffusé en 2006 ;
 Révélation (Phantom),  épisode de la saison 6 de Smallville diffusé en 2007 ;
 Révélation (The Whale),  de la saison 9 de The Office diffusé en 2012.

Jeu vidéo 
 Myst IV: Revelation est le quatrième volet des jeux vidéo de la série Myst.

Voir aussi